La Vysšaja Liga 1995-1996 è stata la 6ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata nell'ottobre 1995 e si è conclusa nell'aprile 1996.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1995-1996.
  Torpedo Mosca e Spartak-Novorus retrocessi in Pervaja Liga 1996-1997.
  Spartak-Novorus escluso per cessazione dell'attività agonistica con decorrenza immediata (10ª giornata)

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1995
Calcio a 5 nel 1996